Claude Bernard peut désigner :
 Claude Bernard (1588-1641), prêtre français ;
 Claude Bernard (1813-1878), médecin et physiologiste français ;
 Claude Bernard (1900-1973), général français, Compagnon de la Libération ;
 Claude Bernard (né en 1935), auteur français de chants pour la liturgie catholique.

Lieux portant le nom du physiologiste 

Universités
 Université Claude Bernard Lyon 1, à Villeurbanne, université des sciences de l'agglomération lyonnaise ;

Lycées et collèges
 Lycée-collège Claude-Bernard, à Villefranche-sur-Saône ;
 Lycée Claude-Bernard, à Paris  (1, avenue du Parc-des-Princes) ;

Espaces publics
 Quai Claude-Bernard, voie publique de Lyon ;
 Rue Claude-Bernard, voie publique du  de Paris ;
 Rue Claude-Bernard, voie publique d'Issy-les-Moulineaux.
 Square Claude-Bernard, square situé dans  de Paris] ;
 Place Claude Bernard, place publique située à Villefranche-sur-Saône ;

Hôpitaux
 Hôpital Bichat-Claude-Bernard, centre hospitalier universitaire de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
 Clinique Claude Bernard, à Albi ;
 Clinique Claude Bernard, à Metz ;
 Clinique Claude Bernard, à Ermont ;

Musée 
 Musée Claude Bernard, maison natale de Claude Bernard au lieu-dit de Châtenay à Saint-Julien.